Села:
 Мічуріне — Донецька область, Кальміуський район
 Мічуріне — Миколаївська область, Первомайський район